Масковичи:
 Масковичи — средневековое городище на территории национального парка «Браславские озёра» (Белоруссия)
 Масковичи — деревня в Слободковском сельсовете Браславского района Витебской области Белоруссии